Weidemann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albert Weidemann (1848–1922), deutscher Geheimer Kriegsrat und Militärintendant
 Axel Weidemann (* 1967), deutscher Schauspieler, Musicaldarsteller und Kabarettist

 Dieter Weidemann (1938–2019), deutscher Manager und Verbandsfunktionär
 Diethelm Weidemann (* 1931), deutscher Historiker und Südostasienwissenschaftler
 Ehrenfried Weidemann (1914–1998), deutscher Politiker (CDU)

 Fritz Weidemann (1886–1953), deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler und Drehbuchautor
 Gerhard Weidemann (1934–2013), deutscher Zoologe und Ökologe
 Hans Weidemann (1904–1975), deutscher Propagandist. Chef der Deutschen Wochenschau während des Dritten Reiches
 Hans-Ulrich Weidemann (* 1969), deutscher Theologe
 Hartwig Weidemann (1921–2009), deutscher Meteorologe und Ozeanograph

 Isabelle Weidemann (* 1995), kanadische Eisschnellläuferin
 Johann Heinrich Christoph Weidemann (1717–1785), deutscher Glockengießer
 Johannes Weidemann (1897–1954), von 1933 bis 1945 Oberbürgermeister von Halle
 Konrad Weidemann (1938–2010), deutscher Frühgeschichtler
 Kurt Weidemann (1922–2011), deutscher Grafikdesigner, Typograf, Autor und Lehrer
 Ludolf Weidemann (1849–1939), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Schriftsteller
 Magnus Weidemann (1880–1967), deutscher Pfarrer, Redakteur, Schriftsteller, Graphiker und Maler
 Michael Weidemann (* 1958), deutscher Hörfunkjournalist
 Nelson Weidemann (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Nikko Weidemann (* 1961), deutscher Musiker
 Ronald Weidemann (1931–2022), deutscher Diplomat
 Teut Weidemann (* 1965), deutscher Spieleentwickler und -produzent 
 Ursula Vogel-Weidemann (1930–1997), deutsch-südafrikanische Althistorikerin
 Uwe Weidemann (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Volker Weidemann (1924–2012), deutscher Astrophysiker 
 Wilhelm Weidemann (1892–nach 1963), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)

Siehe auch 
 Weidemann (Unternehmen), Hersteller von Maschinen für die Landwirtschaft
 Veidemannen
 Waidmann
 Weidenmann
 Weidmann

Weblinks 
 Weidemann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname